Die Dreiband-Europameisterschaft 1995 war das 53. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 14. bis 16. September 1995 in Prag statt. Es war die erste Dreiband-EM in Tschechien.

Geschichte 
Die erste Dreiband-Europameisterschaft in einem früheren Ostblockland fand im tschechischen Prag statt. Der Ausrichter dieser Europameisterschaft war mit der Turnierorganisation aber leider überfordert. Trotz vieler Live-Übertragungen im Fernsehen gab es immer wieder Probleme mit der Organisation. Das Turnier stand sogar kurz vor dem Abbruch durch den CEB-Sportdirektor Frans Tusveld. In all diesem Chaos setzte sich am Ende der Belgier Jozef Philipoom im Endspiel gegen den Dänen Hans Laursen mit 3:0 Sätzen durch. Sehr überraschend kam die Niederlage im Achtelfinale vom spanischen Supertalent im Dreiband Daniel Sánchez. Gegen den deutschen Technikspezialisten Martin Horn verlor der zweimalige Junioren-Europameister im Dreiband glatt mit 0:3 Sätzen. Auch die Turnierbestleistungen vom Portugiesen Mario Ribeiro waren vor Turnierbeginn nicht unbedingt zu erwarten.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Prag
Sportveranstaltung 1995